Fürstenau kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Leśniewo (ort i Polen, Ermland-Masuriens vojvodskap), Powiat kętrzyński, 
 Księżno (ort), Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat braniewski, 
 Kmiecin, ort, Pommerns vojvodskap, Powiat nowodworski,

Schweiz 

 Fürstenau, Graubünden, stad och kommun,

Tyskland 

 Fürstenau, Niedersachsen – stad, Niedersachsen, 
 Fürstenau (slott), Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt,